Carlos Torres puede referirse a:

 Carlos Arturo Torres, (1867-1911), escritor, ensayista, político, periodista, diplomático y poeta colombiano.
 Carlos Torres Ríos (1898-1956), actor y director de cine, montajista y director de fotografía.
 Carlos "18 mil" Torres (1923–2016), exfutbolista peruano.
 Carlos Torres Manzo  (1923-), político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, que fue titular de la Secretaría de Industria y Comercio y Gobernador de Michoacán de 1974 a 1980.
 Carlos Torres (1929-2011), astrónomo chileno.
 Carlos Torres Barallobre (1934-), exfutbolista español.
 Carlos Torres y Torres Lara (1942-2000), político peruano, fue Primer Ministro y Congresista del Perú.
 Carlos Alberto Torres (1944-), exfutbolista brasileño y ganó con Brasil la Copa Mundial de Fútbol de 1970.
 Carlos Torres Vila (1946–2010), cantante argentino.
 Carlos Torres (1947-), piloto de rally portugués.
 Carlos Torres Garcés (1951–), futbolista ecuatoriano.
 Luis Carlos Torres (1958–), político colombiano miembro del Cambio Radical y del Senado de Colombia.
 Carlos Torres Caro (1963–), político peruano.
 Juan Carlos Torres (1963–), escritor colombiano.
 Carlos Torres Garay (1966-), exfutbolista peruano.
 Carlos Torres Vila (directivo) (1966-), directivo español y consejero delegado del BBVA.
 Carlos Izquierdo Torres (1968-), político español.
 Carlos Torres Torrija (1968-), actor venezolano.
 Carlos Manuel Torres (1970-), árbitro de fútbol paraguayo.
 Carlos Torres Torres (1975-), político mexicano.
 Carlos Torres Arratia (1977-), exfutbolista chileno.
 Carlos Torres, actor mexicano.
 Carlos Torres (1988-), actor colombiano.
 Carlos Torres (1993-), ciclista venezolano.